Prema dostupnim arhivskim dokumentima Hrvatsko vijeće obrane utemeljeno je 8. travnja 1992. kao jedini tadašnji čimbenik u obrani hrvatskoga naroda od agresora u BiH. Dakle nakon što je prije toga JNA od 11. – 13. listopada 1991. do temelja razrušila hrvatsko selo Ravno u području Trebinja i Dubrovačkog zaleđa.

U to teško vrijeme u očekivanju ratne agresije Hrvatski goloruki narod u BiH je bio prepušten sam sebi bez ičije pomoći i podrške i jedino je tadašnje vodstvo Hrvata u BiH s pravom uperilo poglede prema Zagrebu i jedinu pomoć u obrani od agresora su očekivali od Hrvatske. Jer tadašnji predsjednik Predsjedništva R BiH  je izjavio, nakon razrušenog Ravnog kako to nije njegov rat što znači da on, tada aktualni Predsjednik R BiH, nije bio protiv tih zločinačkih pohoda JNA na Hrvate i hrvatska područja u BiH.

Na temelju tih činjenica i prema nekim zapovijedima iz 1991. tadašnji ministar obrane RH Gojko Šušak, po suglasnosti Vrhovnog Zapovjednika i predsjednika RH dr. Franje Tuđmana,  ovlašćuje i zadužuje Ćiru Grubišića za logističko-materijalnu pomoć RH u opremanju HVO. 

Nakon pada Kupresa početkom travnja 1992. general Janko Bobetko u svojstvu zapovjednika obrane Južnog vojišta, zajedno s generalom Antom Rosom imenuje Ćiru Grubišića (oba državljani i BiH) da najžurnije i maksimalno mobiliziraju sve potrebno u prijekoj obrani Livanjskog područja od agresije JNA i četničkih srpskih postrojba. 

Nakon uspješne obrane Livanjsko-Sinjskog područja a prema zapovijedi predsjednika Vrhovnog zapovjednika HVO-a mr. Mate Bobana, pukovnik Ćiro Grubišić se zadužuje za organiziranje HVO-a te za utemeljenje prve profesionalne hrvatske vojske u BiH

7. svibnja 1992. godine predsjedniku Hrvatske zajednice Herceg-Bosne mr. Mati Bobanu, nakon osiguranih materijalno-tehničkih i novčanih sredstava s ministrom obrane RH Gojkom Šuškom, a uz suglasnost predsjednika RH dr. Franje Tuđmana, organizator obrane HVO-a pukovnik Ćiro Grubišić, predlaže osnivanje prve profesionalne postrojbe hrvatskog naroda u BiH od postojeće neprofesionalne i neustrojene postrojbe od 30-ak pripadnika pod imenom Knez Branimir u Posuškom Gracu kod Posušja kojom je zapovijedao Slavko Grubišić i koja nije bila u sastavu HVO-a. 

Po želji predsjednika dr. Franje Tuđmana ime profesionalne Pukovnije je Bruno Bušić po najistaknutijem hrvatskom emigrantu kojega je ubila UDBA 1978. Sjedište Pukovnije je Posuški Gradac, a činio bi ju sastav od 1200 do 2000 profesionalnih vojaka u pet bojni: Posuški Gradac, Livno, Ljubuški, Široki Brijeg i Čapljina ili Tomislavgrad. Ćiro Grubišić još predlaže da se zapovjedništvo pukovnije sa zapovjednikom imenuje na dan prisege a da svečanu prisegu izvrši vrhovni zapovjednik i predsjednik HVO-a Mate Boban, koji je zajedno s pukovnikom Ćirom Grubišićem potpisao i pozivnice za svečanu prisegu. 

Sukladno prijedlogu Ćire Grubišića o osnivanju prve profesionalne vojske u Herceg-Bosni dana 18. svibnja 1992. mr. Mate Boban predsjednik HVO-a i vojni zapovjednik HVO-a general-bojnik Ante Zorislav Roso potpisuju Uspostavnu zapovijedi br. 1 u kojoj stoji: 

"1. Prva profesionalna vojna postrojba Herceg-Bosne stvara se ovom odredbom na razini Pukovnije (1200 ljudi). 

2. Pukovnija nosi ime: Pukovnija Bruno Bušić 

3. Ovom elitnom postrojbom stvara se prva jezgra hercegbosanske vojske. 

4. Vojska je statusirana zakonskim odredbama Hrvatskog vijeća obrane. 

5. Zapovijed stupa na snagu odmah." 

Istog dana iz Predsjedništva Herceg-Bosne i Glavnog stožera HVO-a dolazi i druga zapovijed o ustroju HVO-a koju, također, potpisuju Mate Boban i Ante Zorislav Roso, a tom zapovijedi se "gospodin pukovnik Ćiro Grubišić zadužuje za organiziranje političkog ustrojavanja izvršne i sudbene vlasti na području Hrvatske zajednice Herceg-Bosne u Hrvatskom vijeću obrane".

Osnivanje i prisega vojnika Pukovnije "Bruno Bušić" se dogodila 13. lipnja 1992. u Posuškom Gracu na blagdan sv. Ante. 

Vojnici su prisegnuli pred velikim brojem članova svojih obitelji, rodbine, prijatelja, ali i cijelog puka iz svih dijelova Herceg-Bosne, a bili su tu i pripadnicei organizirane bojen HVO-a iz Uksoplja koja je kasnije ušla u sastav profesionalne Pukovnije pod imenom Zvonko Krajina. Prisezi su nazočili brojni politički dužnosnici hrvatskog naroda koje su pozvali organizator obrane HVO-a HB pukovnik Ćiro Grubišić i predsjednik Hrvatskog vijeća obrane HB Mate Boban koji je izvršio svečanu prisegu i pukovniju Bruno Bušić proglasio osnovanom. Nakon toga vojnike je blagoslovio župnik župe Posuški Gradac. Za prvog zapovjednika imenovan je Vlado Galić, a ubrzo ga je zamijenio privremeni v.d. zapovjednik Anđelko Đerek. 

Dana 6. kolovoza 1992. prvim profesionalnim zapovjednikom profesionalne pukovnije Bruno Bušić imenuje se pukovnik Ćiro Grubišić koji, prema toj zapovijedi, "treba organizirati i ustrojiti profesionalnu pukovniju Bruno Bušić od kompletiranja postrojbi pet bojni i to: 

1. Damir Martić – Posušje; Rafael Boban – Čapljina; Ferdo Sučić – Livno; Fra Didak Buntić – Široki Brijeg; Knez Branimir – Ljubuški 

2. Gosp. Grubišić treba napisati prijedlog zapovjednika bojni koji su dužni u roku od osam dana dostaviti pismeni prijedlog zapovjedničkog i časničkog kadra u svojim postrojbama. 

3. Gosp. Grubišić treba dostaviti i prijedlog: 

a) pozadinskog sastava pukovnije 

b) organizirati smještaj bojni 

c) dostaviti cjelovit popis materijalno-tehničkih sredstava u pukovniji 

4. Gosp. Grubišić se ovlašćuje da snagom zapovijedi potpisuje i ovjerava službene akte pukovnije ili osoba koju on imenuje". 

Reorganizacija Pukovnije u 1. gardijsku brigadu HVO-a 

Nakon izvršenja ovih zapovijedi i osiguranja svih potrebnih logističko-materijalnih i financijskih sredstava za normalan život i rad pukovnije Bruno Bušić, pukovnik Ćiro Grubišić zapovjedništvo predaje pukovniku Anti Luburiću koji na dužnosti profesionalnog zapovjednika Pukovnije ostaje do 16. prosinca 1993. kada se pukovnija Bruno Bušić transformirala u Prvu profesionalnu brigadu HVO-a pod nazivom ,,Ante Bruno Bušić, čije zapovijedanje preuzima general Željko Glasnović.                                                                                                               

HVO
Rat u Bosni i Hercegovini